Sekstende etape af Tour de France 2011 var en 162,5 km lang kuperet etape. Den blev kørt den 19. juli fra Saint-Paul-Trois-Châteaux til Gap.

 Etape: 16. etape
 Dato: 19. juli
 Længde: 162,5 km
 Gennemsnitshastighed: 46,1 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Veynes) 
Efter 117,5 km

Bjergspurt (Col de Manse) 

2. kategori stigning på Col de Manse, efter 151 km (1.268 m; 9,5 km à 5,2 %)

Resultatliste

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 16

en:2011 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 16